Buch am Ahorn steht für:

 Buch am Ahorn (Ahorn), Ortsteil von Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Buch am Ahorn (Naturraum), Unternaturraum des Baulandes im Buch am Ahorn